

Wydarzenia 

 król Asyrii Asarhaddon pokonał faraona Taharkę w Filistii